Катри́н (настоящее имя Екатерина Юрьевна Яковлева) — российская певица и писательница, лидер музыкального жанра манга-поп в России.

Биография 
Первый альбом певицы «Морской бриз» был записан на киностудии им. Горького в 2005 году. В 2007 году Катрин записывает сингл «Ветер Парижа» — гимн юному хипстерству, с которым выступает на конкурсе «Интерзвезда» и занимает первое место. В 2008 году на конкурсе «Путёвка к звёздам», организатором которого является Ирина Величка, Катрин становится лауреатом и обладательницей кубка «Золотой микрофон». В 2009 году в жанре манга-поп певица записывает сингл «Мой мэтр». В этом же году Катрин сняла клип на песню «Белый цветок луны», спровоцировавший широкий общественный резонанс в Рунете, вызвав множество споров по поводу нетрадиционной авторской манеры прорисовки персонажей и сюжета в стиле «сёдзё-ай», а также стала победительницей смс-чарта «Realmusic». В 2011 году выходит в свет сказка-фэнтэзи Катрин «Лидия. Таинственный мир», повествующую о двух сёстрах, которые оживляют с помощью волшебного заклинания придуманную ими страну под названием «Лидия». Книга была удостоена второго места на конкурсе «Интерпроза». В этом же году стала лауреатом международного поэтического конкурса «Золота Строфа» в номинации «Философская лирика»

В 2013 году Катрин записывает второй альбом под названием «Мой мэтр», в который вошли песни на русском, английском и японском языках.

В 2014 году Катрин вместе с певицей Origa выступала на фестивале японской культуры «Хинодэ» в клубе «Rock-House». На этом же фестивале в 2015 году Катрин выступила в роли модели, демонстрируя кимоно японской невесты на «Кимоно-шоу».

В мае 2015 года певица выпустила поэтический сборник «Поэзия. Избранное». В июне этого же года совместно со студией «ARTika» Катрин сняла короткометражный фильм-клип «Волшебник» по мотивам собственного одноимённого стихотворения.

В 2016 году Катрин закончила с красным дипломом факультет искусств МГУ им. Ломоносова, мастерская народного артиста Евгения Хорошевцева. Тогда же презентовала три новых инструментальных трека: «Draw my inspiration», «Tell me» и «Eternal love».

В 2017 году Катрин выпустила сингл «Дежавю» в жанре поп-рок, аранжировщиком которого выступил Александр Корпусов. Также в 2017 году она стала финалистом международного лирико-патриотического поэтического конкурса имени поэта и воина Игоря Николаевича Григорьева «Только б русскую душу на ветер не пустить — ни про что — в никуда»

В 2018 году Катрин записала новый сингл «Гангстер» в стиле манга-поп музыки.

В 2021 году вышел сингл «Донжуан».

В 2022 году окончила Театральный институт имени Бориса Щукина, мастерскую профессора Анны Марковны Бруссер по специализации мастерство искусства речи.

Стиль и влияние 
По словам Катрин, в основном её вдохновляли группа «Тату» и певица МакSим, однако увлечение Японией и традиционной ей музыкой, стали направляющими стиля певицы. Манга-поп — жанр, в котором исполняет свои песни Катрин, является смесью популярной музыки и стиля манга.

Моя авторская фишка — манга по мотивам текстов песен.

Дискография

Альбомы 
 «Морской бриз» (2005)
 «Мой мэтр» (2013)

Синглы 
 «Ветер Парижа» (2007)
 «Мой мэтр» (2009)
 «Белый цветок луны» (2009)
 «Draw my inspiration» (2016)
 «Tell me» (2016)
 «Eternal love» (2016)
 «Дежавю» (2017)
 «Гангстер» (2018)
 «Донжуан» (2021)

Клипы 
 «Белый цветок луны» (2009)
 «Волшебник» (2015)

Примечания 

Писательницы России
Артисты, известные под псевдонимами